Le championnat du Brésil de football 1974 est la  du championnat du Brésil de football. Il détermine chaque année le champion parmi les équipes de football brésiliennes de première division. La victoire est revenue à Vasco da Gama.

Première phase

Groupe A

Groupe B

Deuxième phase

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Troisième phase

Finale 
 Vasco da Gama 2-1 Cruzeiro
Vasco da Gama remporte le championnat.

Classement final

Notes et références 
 Résultats sur RSSSF

1974
Brésil
1974 au Brésil